Strozyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Strozyk, deutscher Grafiker, Regisseur, Autor und Architekt
 Jenny Strozyk (* 2000), deutsche Basketballspielerin